La 2. Fußball-Bundesliga 1985-1986 è stata la dodicesima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in Bundesliga dell'Homburg, che ha vinto il campionato, e del Blau-Weiß Berlin. Non è invece stato promosso il Fortuna Colonia, che ha perso il play-off contro il , terzultimo in Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Leo Bunk del Blau-Weiß Berlin con 26 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1986-1987.
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocessi in Oberliga 1986-1987.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Homburg (20)
 Maggior numero di pareggi: Hertha Berlino (15)
 Maggior numero di sconfitte: Duisburg (28)
 Minor numero di vittorie: Duisburg (5)
 Minor numero di pareggi: Viktoria Aschaffenburg, Duisburg (5)
 Minor numero di sconfitte: Blau-Weiss Berlin (8)
 Miglior attacco: Blau-Weiss Berlin (76 gol fatti)
 Peggior attacco: Duisburg (34 gol fatti)
 Miglior difesa: Homburg (42 gol subiti)
 Peggior difesa: Duisburg (86 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Homburg (+33)
 Peggior differenza reti: Duisburg (-52)
 Miglior serie positiva: Blau-Weiss Berlin (12, 22ª-33ª) , Homburg (12, 11ª-22ª) 
 Peggior serie negativa: Duisburg (15, 19ª-33ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Karlsruhe (5, 26ª-30ª) 
Partite
 Più gol (9): 
Duisburg-Darmstadt 2-7, 22 marzo 1986
 Maggior scarto di gol (6): Arminia Bielefeld-Eintracht Braunschweig 7-1, Homburg-Osnabrück 7-1, Fortuna Colonia-Bayreuth 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 44 gol nella 10ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 21 gol nella 23ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 5 in 1ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Uwe Kasperowski (21)
 Klaus Bodmer (12)
 Helmut Reinstädtler (11)
 Wilfried Diekert (10)
 Markus Merk (10)
 Peter Müller (10)
 Manfred Amerell (9)
 Herbert Eli (9)
 Karl Gangkofer (9)
 Horst Hellwig (9)
 Bodo Kriegelstein (9)
 Hellmut Krug (9)
 Bernd Kruse (9)
 Wolfgang Mierswa (9)
 Manfred Probst (9)
 Hans Puchalski (9)
 Friedrich Retzmann (9)
 Hans-Peter Schäfer (9)
 Peter Steffens (9)
 Eugen Strigel (9)
 Siegfried Bauer (8)
 Edgar Steinborn (8)
 Adolf Ermer (7)
 Klaus Broska (6)
 Horst-Peter Bruch (6)
 Josef Hontheim (6)
 Rainer Jupe (6)
 Anton Matheis (6)
 Hans-Joachim Osmers (6)
 Wolf-Dieter Ahlenfelder (5)

 Karl-Josef Assenmacher (5)
 Hans-Heinrich Barnick (5)
 Rainer Boos (5)
 Siegfried Brehm (5)
 Hans-Peter Dellwing (5)
 Wilfried Heitmann (5)
 Joachim Kautschor (5)
 Manfred Neuner (5)
 Dieter Pauly (5)
 Hans Scheuerer (5)
 Hans Wahmann (5)
 Hans-Jürgen Weber (5)
 Heinz Werner (5)
 Norbert Brückner (4)
 Peter Correll (4)
 Werner Föckler (4)
 Peter Gabor (4)
 Udo Horeis (4)
 Aron Schmidhuber (4)
 Werner Schütte (4)
 Gerhard Theobald (4)
 Kurt Wittke (4)
 Karl-Heinz Tritschler (3)
 Manfred Uhlig (3)
 Wolf-Günter Wiesel (3)
 Gerd Zimmermann (3)
 Sven Kröger (1)
 Volker Roth (1)
 Rüdiger Wuttke (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
1985-1986